

Personalità
 Giovanni Urbinati – ceramista e scultore italiano
 Nadia Urbinati – accademica, politologa e giornalista italiana naturalizzata statunitense

Meccanica
 Giostra Urbinati – sistema di collegamento delle casse di un veicolo articolato

Altro
 Urbinati sono gli abitanti di Urbino